Chérancé puede referirse a: 

 Chérancé, comuna francesa situada en Mayenne.
 Chérancé, comuna francesa situada en Sarthe.